Poikkeusjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Poikkeusjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Poikkeusjärvi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar